Дэнни Кей (; настоящее имя Дэвид Дэниел Каминский, 18 января 1911 — 3 марта 1987) — американский актёр, певец и комик.

Биография 
Родился в Бруклине в семье еврейских иммигрантов из Российской империи Якова и Клары Каминских. Двоюродный брат актрисы Иды Камински. В возрасте 13 лет, бросив школу, он начал работать в так называемом «Борщовом поясе» — сети курортных отелей в Катскильских горах. В 1933 году он присоединился к танцорам Дэйву Харви и Кэтлин Янг. Во время своего премьерного выступления Кей потерял равновесие, чем сильно рассмешил публику. Неудача послужила отправной точкой для его будущего амплуа.

Актёрский дебют Кея состоялся в 1935 году в комедийном короткометражном фильме «Луна над Манхэттеном» (). В 1941 году, после премьеры мюзикла «Леди в темноте», он стал настоящей звездой Бродвея. Первым полнометражным фильмом актёра стала комедия 1944 года «Вступайте в ряды армии». Вслед за этим последовали работы в таких картинах, как «Чудо-человек» (1945), «Тайная жизнь Уолтера Митти» (1947), «Ханс Кристиан Андерсен» (1952), «Светлое Рождество» (1954) и др.

Кей был дважды награждён «Золотым глобусом» в номинации «лучшая мужская роль в комедии или мюзикле» за работы в фильмах «На Ривьере» (1951) и «Я и полковник» (1959). C 1963 по 1967 год он вёл собственную программу The Danny Kaye Show. Его последним выступлением стала роль в комедийном сериале «Шоу Косби» (The Cosby Show) в эпизоде «Зубной врач» в 1986 году.

Кей неоднократно выступал в роли посла ЮНИСЕФ. Скончался в 1987 году от сердечного приступа. У него осталась жена, Сильвия Файн, и дочь Дена.

У Дэнни три звезды на Голливудской Аллее Славы, за вклад в развитие киноиндустрии — 6563, за вклад в развитие радио — 6100, и за вклад в развитие музыкальной индустрии — 6800.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Выпускники Средней школы Томаса Джефферсона (Бруклин)
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Йельского университета
Киноактёры США
Комики США
Лауреаты почётной премии «Оскар»
Умершие от инфаркта миокарда
Умершие от гепатита
Похороненные на кладбище Кенсико